Le donjon est la tour de fortification de dernier retranchement d'un château fort. Il peut aussi désigner :

Le Donjon, une commune de l'Allier ;
 La  ;
Donjon, une série de bande dessinée créée par Lewis Trondheim et Joann Sfar ;
Le donjon, un lieu récurrent dans les jeux de rôle ;
 Donjon, un réseau de bijouteries créé en 1937 ;
 Le Donjon, un des trois cinémas de Niort.